Shāleh Shūrī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shāleh Shūrī (ort i Iran), Ilam, 
 Sarāb-e Shūhān, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar